Иасо́н () — один из 70 апостолов. Он происходил из Тарса (Малая Азия). Был учеником апостола Павла.

Вместе с апостолом Сосипатром прибыл в 63 году на остров Керкиру, где положил начало христианству и был первым епископом. По преданию, апостолами Иасоном и Сосипатром совершались чудеса, в том числе воскрешение мёртвого. Мощи его в местном храме. Память в Православной церкви  и  (Собор апостолов от семидесяти).

Храм в память апостолов Иасона и Сосипатра находится на Керкире (Греция). В нем же хранятся и мощи этих святых.

Примечания

Литература 
 

 

Апостолы от семидесяти
Святые Единой Церкви
Деяния святых апостолов